Beauty Will Rise é o décimo sétimo álbum do cantor/compositor Steven Curtis Chapman gravado em estúdio, lançado em 3 de novembro, 2009.

Cenário
Muitas canções do álbum são inspiradas pela morte acidental da filha mais nova de Steven Curtis Chapman, Maria Sue Chapman. Diversas vezes, os críticos e o próprio autor afirmam que cada canção traz um pouco da história para superar a dor da morte de Maria.

O ábum foi produzido por Brent Milligan, e gravações iniciais ocorriam em locais inusitados, como quartos de hotel, camarins e salas de espera, enquanto Chapman estava em turnê. "Beauty Will Rise" é dedicado a Maria Sue.

Singles
O principal single do álbum foi "Heaven Is the Face", lançado no rádio em 21 de agosto de 2009, alcançando a sétima posição na categoria Hot Christian Songs da Billboard.

Comercialização
Em 25 de dezembro de 2009, o álbum vendeuu mais de 81 mil cópias. O álbum estreou na vigésima sétima posição geral da Billboard e a primeira colocação entre álbuns cristãos.

Lista de Músicas
Todas as canções são de autoria de Steven Curtis Chapman, exceto a devidamente observada

"Heaven is The Face" – 3:44
"Beauty Will Rise" – 5:29
"SEE" – 4:36
"Just Have to Wait" – 3:38
"Faithful" – 4:42
"Questions" – 3:30
"Our God is In Control" (Steven Curtis Chapman e Mary Beth Chapman) – 4:00
"February 20th" – 3:51
"God is It True (Trust Me)" – 3:24
"I Will Trust You" – 4:15
"Jesus Will Meet You There" – 4:13
"Spring is Coming" – 4:34 (The Children of the World Choir canta com Chapman no último verso).

Álbuns de Steven Curtis Chapman
Álbuns de 2009
Álbuns em língua inglesa